Абревадеро има више значења:
 Абревадеро (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Абревадеро (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Абревадеро (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Абревадеро (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику